3.HNL Zapad je bila jedna od četiri skupine Treće HNL u sezoni 2011./12.  
Sudjelovalo je 18 klubova, a prvak je bila momčad Zeline iz Svetog Ivana zeline.  
Za sezonu 2012./13. ova skupina 3. HNL je rasformirana i podijeljena na nove dvije skupine: "Zapad" i "Središte".

Sudionici

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Rezultati

Najbolji strijelci

Unutrašnje poveznice 
 3. HNL – Zapad 
 3. HNL 2011./12. 
 3. HNL – Sjever 2011./12. 
 2. HNL 2011./12.

Vanjske poveznice

Izvori  
 
 rsssf.com, Hrvatska 2011./12., 3. HNl 
 scoresway.com, 3. HNL Zapad 2011./12., pristupljeno 3. listopada 2018. 
 sportnet.hr, 3. HNL 2011./12., rezultati, pristupljeno 3. listopada 2018. 
 sportnet.hr, 3. HNL 2011./12., ljestvice, pristupljeno 3. listopada 2018. 
  

2014-15 Zapad
3 Zapad